Koryto může být:

 říční koryto — přirozená trasa vodního toku
 koryto (nádoba) — nádoba pro krmení zvířat
 Koryto (Polsko) — obec v Polsku 
 Koryto (Zbytiny) — část obce Zbytiny v okrese Prachatice
 Koryto (rybník) — rybník na Dobříši
 Koryto (soutěska) – řeka Doubrava u Chotěboře
 v přeneseném významu také zdroj finančních příjmů ve stylu sine cura, hmotného zajištění a jiných výhod

Externí odkazy